Chrášťany, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
 Chrášťany, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
 Chrášťany, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
 Chrášťany, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
 Chrášťany, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale